Stor-Björktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Björktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (18,3 ha)
Stor-Björktjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (7,75 ha)

Se även
Björktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn